

Wydarzenia 

 Ludność świata wynosiła 50 mln.

 Bliski Wschód
 Chaldejczycy zdobyli Ur.
 Europa
 Etruskowie zasiedlili północną Italię (data przybliżona).
 Kultura Villanova w Italii.

Przypisy